Mordmerkmale sind Kriterien, nach welchen ein Tötungsdelikt unter den besonders schwereren Tatbestand des Mordes fällt:

 Mord (Deutschland)#Mordmerkmale zur Situation in Deutschland
 Mord (Schweiz)#Mordbegriff zur Situation in der Schweiz